Knoldbjerg kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Knoldbjerg (Dronninglund Sogn) – et areal i Dronninglund Sogn, Brønderslev Kommune
 Knoldbjerg (Vester Hassing Sogn) – et areal i Vester Hassing Sogn, Aalborg Kommune